Kadar eller Kádár kan syfta på:

 Kadar (Indiskt språk) – ett dravidiskt språk

Personer

János Kádár (1912–1989), Ungersk kommunistisk politiker